Balkis bezeichnet
 einen der Namen der Königin von Saba

Balkis ist der Familienname von
 Ahmad Balkis (* 1961), syrischer Hochspringer

Siehe auch:
 Belkis